Веветепек има више значења:

 Веветепек (Атламахалсинго дел Монте), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Веветепек (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику